Конверти́рование (от , ) — преобразование (либо обмен) чего-либо в иную форму или в другую координатную систему.

 Конвертирование в металлургии.
 Конвертирование файлов — процесс изменения формата компьютерного файла (аудио, видео, текстового и пр.), или изменения его свойств.
 Субатомное конвертирование — преобразование одной материи в другую, с одинаковой массой атомных ядер.
 Конвертирование валют.
 Право конвертирования — в праве право обмена конвертируемых облигаций на акции конкретного акционерного общества.

См. также 
 
 Конвертер